Ujazd ist der Name mehrerer Orte in Polen
 Ujazd, eine zweisprachige Stadt im Powiat Strzelce Opolskie, Woiwodschaft Oppeln; siehe Ujest
 Ujazd, eine Stadt und Gemeindesitz im Powiat Tomaszowski; siehe Gmina Ujazd (Powiat Tomaszowski)
 Ujazd (Bobolice), eine Ortschaft der Gemeinde Bobolice (Wilhelmshöhe, Kreis Belgard)
 Ujazd (Zgorzelec) (Moys), ein Stadtteil von Zgorzelec
sowie
 Ujazd Dolny (Nieder Mois im Kreis Neumarkt)
 Ujazd Górny (Ober Mois im Kreis Neumarkt)
 Ujazd-Huby 
 Stary Ujazd, ein Ortsteil der zweisprachigen Gemeinde Ujest im Powiat Strzelce Opolskie in der Woiwodschaft Oppeln; siehe Alt Ujest

Zur Entstehung siehe Hauptartikel:  Újezd